

Patronyme 
 Pierre Campmas, fontainier.
 Jean François Campmas, médecin.
 Pierre Jean Louis Campmas, député de la Convention.

Homonymie de patronyme
Patronyme français